Dörrenbach pode ser:

 Dörrenbach Comunidade de Südliche Weinstraße.
 Dörrenbach (Ostertal) - Cidade de Saarland.
 Dörrenbach (Wipperfürth) - Cidade de Colônia (região)

Desambiguação